Sosgórnik ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sosgórnik (1933–2013), polnischer Leichtathlet
 Barbara Sosgórnik (* 1934), polnische Leichtathletin